Wiskott ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wiskott (1898–1978), deutscher Kinderarzt
 Ernst Wiskott (1879–1934), deutscher Landrat
 Eugen Wiskott  (1867–1937), deutscher Montanist
 Max Wiskott  (1840–1911), deutscher Entomologe

Siehe auch:

 Wiskott-Aldrich-Syndrom (WAS) 
 Wiskott-Aldrich-Syndrom-Protein (WASp oder WASP)
 Neurales Wiskott-Aldrich-Syndrom-Protein (N-WASP)
 WASP/WAVE-Proteine (Wiskott-Aldrich-Syndrom-Proteine)
 WASF1, erstes Mitglied der Wiskott-Aldrich-Syndrom-Proteine
 WASF2, zweites Mitglied der Wiskott-Aldrich-Syndrom-Proteine